Амаду () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Амаду, Жоржи (1912—2001) — бразильский писатель, общественный и политический деятель.
 Амаду, Мамуд (род. 1972) — ганский футболист, нападающий.
 Амаду да Силва, Флавиу (род. 1979) — ангольский футболист, нападающий.
 Амаду, Ибраим (род. 1993) — французский футболист
 Амаду Бамба Мбаке (1853—1927) — мусульманский лидер Сенегала, основатель братства Мюридия
 Амаду, Хама (род. 1949) — премьер-министр Нигера
 Амаду Алле, Альфонс (1930—1987) — бенинский государственный деятель, президент Республики Дагомея, ныне Бенин
 См. также 
 Амадо
 Сент-Амаду — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.